Toys of Destiny (Toys of Fate) – cortometraggio del 1912 diretto da Edwin August
Toys of Fate – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Toys of Fate – film del 1918 diretto da George D. Baker